Морошан Віктор Михайлович — капітан запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Морошан Тамара Володимирівна — українська поетеса, член НСЖУ.
Прізвища